Niittusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niittusaari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Niittusaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Niittusaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Niittusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 29,15), 
 Niittusaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Niittusaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Niittusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Niittusaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Niittusaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Niittusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,21), 
 Niittusaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 

Robotskapade Finlandförgreningar